HTC One:

 HTC One — серия смартфонов производства HTC серии One.
 HTC One — флагманский смартфон от HTC с одним из самых производительных процессоров на момент выхода.
 HTC One V — смартфон, разработанный компанией HTC. Входит в линейку аппаратов HTC One.
 HTC One X — первый коммуникатор компании HTC с четырёхъядерным процессором.
 HTC One X+ — новый флагман тайваньского производителя, преемник HTC One X